Achtsamkeit steht für:
 Achtsamkeit (care), Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse anderer Menschen
 Achtsamkeit (mindfulness), besonderer Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand

Siehe auch:

 Ethik der Achtsamkeit